Nositelů jména John Marshall je více:

 John Marshall (mořeplavec) (1748–1819) – americký mořeplavec
 John Marshall (státník) (1755–1835) – americký státník a předseda Nejvyššího soudu
 John Marshall (archeolog) (1876–1958) – britský archeolog
 John Marshall (plavec) (1930–1957) – australský plavec
 John Marshall (antropolog) (1932–2005) – americký filmař a antropolog
 John Stanley Marshall (* 1941) – britský bubeník
 John Marshall (hudebník) (* 1962) – americký kytarista